

Брукінгс — місто, штат Орегон
 Брукінгс — місто, штат Південна Дакота